Артенската епархия () е епархия на Църквата на Гърция със седалище в Арта.

Част от епархията е средновековната Червена църква във Вулгарели.

Епископи

Навпактски митрополити 
Първоначално Артенско е част от Коринтската митрополия, а по-късно до X век – част от Никополската митрополия. След унищожението на Никополис през XI век, целият Епир става част от Навпактската митрополия. В XII век Арта става епископия в Навпактската митрополия.

 Навпактски митрополити

 Артенски епископи

Навпактски и Артенски митрополити (след 1204 – 1828 г.) 
 Катедра в Навпакт

 Катедра в Навпакт и Арта

 Катедра в Арта

Артенски и Превезки митрополити (1828 – 1882 г.)

Артенски митрополити (от 1882 г.)

Бележки